Айзак ван дер Мерве — победитель соревнований.

Чемпион прошлого года — Дастин Браун — защищал свой титул и уступил в полуфинале будущему триумфатору.

Посев 

  Дастин Браун (Полуфинал)
  Жиль Мюллер (Четвертьфинал)
  Михал Пшисенжний (Четвертьфинал, отказ)
  'Айзак ван дер Мерве (Титул)

<li>  Рубен Бемельманс (Первый раунд)
<li>  Рик де Вуст (Финал)
<li>  Андрей Мартин (Четвертьфинал)
<li>  Мэттью Эбден (Четвертьфинал)

Ход турнира

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Ссылки 
 

Soweto Open 2011